Le Tourist Trophy de l'île de Man est une course de motos.
 Le RAC Tourist Trophy est une course de voiture tenue jusqu'en 1988 au Royaume-Uni et ressuscitée en 2005 dans le championnat FIA GT.
 Tourist Trophy: The Real Riding Simulator est un jeu vidéo de course.